Дундук:
 Дундук — река в Давлекановском районе Башкортостана;
 Дундук — ильмень в Икрянинском районе Астраханской области;
 Дундук, Павел Фёдорович (15.11.1889 — 16.01.1940) — скульптор.